Dit is een lijst van Rotterdamse metrostations.

Noot

Zie ook 
 Rotterdamse metro

 
Rotterdam